Tumularia är ett släkte av svampar. Tumularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tumularia